Баю́с-Субіра́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 135 км на південь від Бордо, 27 км на південний схід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 147 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 391,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Баюс-Субіран на сайті французького Національного інституту географії
 Баюс-Субіран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Баюс-Субіран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди